Stazione di Nogi – stazione ferroviaria giapponese a Nogi
Stazione di Nogi – stazione ferroviaria giapponese a Matsue